Szűr, falu Baranya megyében
Szűr, régi magyar ruházat